Okręty US Navy o nazwie USS  "Philadelphia", pochodzącej od miasta Philadelphia:
 Pierwszy "Philadelphia" był gondolą zbudowaną w 1776 na jeziorze Champlain przez Benedict Arnold i zatopiony w bitwie koło wyspy Valcour.
 Drugi "Philadelphia" był 36 działową fregatą żaglową, która wzięła udział w konflikcie z Francją zwanym Quasi-War, została zajęta w Pierwszej Wojnie Berberyjskiej (ang. First Barbary War), prowadzonej przez Stany Zjednoczone przeciwko wspierającym piractwo sułtanatom Maghrebu. Później spalona.
 Trzeci "Philadelphia" był bocznokołowym parowcem, który brał udział w wojnie secesyjnej.
 Czwarty "Philadelphia" (C-4) był krążownikiem pancernopokładowym, który był w służbie w latach 1890 - 1926.
 Piąty "Philadelphia" (CL-41) był lekkim krążownikiem, który wszedł do służby w 1937, brał udział w działaniach II wojny światowej i został sprzedany Brazylii w 1951.
 Szósty "Philadelphia" (SSN-690) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1977 i nadal pozostaje w służbie (stan na 2007 rok).
Philadelphia